Multicanal puede referirse a las siguientes empresas de televisión por cable:
 Multicanal (Argentina)
 Multicanal (Paraguay)